Silvela ima više značenja:
 Silvela (Kremona)
 Silvela (Trevizo)
 Silvela (Udine)